Лазо может означать:

Фамилия 
 Лазо, Георгий Васильевич (1914—2004) — капитан ледокола «Ангара».
 Лазо, Сергей Георгиевич (1894—1920) — революционер, участник Гражданской войны.

Топоним 
Молдавия
 Лазо — село в Дрокиевском районе.
 Лазо — село в Штефан-Водском районе.
 Лазо — название села Пятра Оргеевского района в 1940—1990-е годы. Место рождения Сергея Лазо.
 Лазо — название села Кишкарены в 1955—1992 годах.

Россия
 Лазо — посёлок в Мильковском районе Камчатского края.
 Лазо — исчезнувшее село в Белогорском районе Крыма.
 Лазо — село в Дальнереченском городском округе Приморского края.
 Лазо — село в Лазовском районе Приморского края.
 Лазо — железнодорожная станция вблизи Дальнереченска. Место гибели Сергея Лазо.
 Лазо — посёлок в Верхоянском районе Якутии, упразднён в 2001 году.
Другое
 «Сергей Лазо» — художественный фильм 1967 года, снятый режиссёром Александром Гордоном на студии «Молдова-фильм».

См. также 
 Лазовский
 Лазовское
 Ласо
 Лассо (значения)
 Лазовск
 Лозо